Патрик Ян Мтилига (; 28 января 1981, Копенгаген, Дания) — датский футболист, левый защитник.

Клубная карьера 
Мтилига начал свою карьеру в датском клубе «Б 93», за который он провёл лишь 13 матчей и 18-летнем возрасте перешёл в нидерландский «Фейеноорд». В «Фейеноорд» он был взят на перспективу и поэтому сразу был отдан в аренду в клуб «Эксельсиор», в котором он провёл 5 лет. Вернувшись из аренды, он так и не смог закрепится в основном составе «Фейеноорда» и перешёл в клуб НАК Бреда, где провёл следующие три сезона, стабильно играя в основном составе. С 2009 года Мтилига играл в Испании за клуб «Малага». В 2011 году вернулся в родной чемпионат в клуб «Норшелланн».

Карьера в сборной 
Дебют Мтилиги в сборной произошёл в ноябре 2008 года в матче со сборной Уэльса. Всего на сегодняшний момент в составе сборной Мтилига провёл 4 матча. Мтилига попал в заявку сборной Дании на чемпионат мира 2010.

Патрик Мтилига мог бы выступать не только за сборную Дании, но и за сборную Танзании: его отец — выходец из этой африканской страны.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте датской сборной
 
 Статистика в чемпионате Дании

Футболисты Дании
Игроки сборной Дании по футболу
Игроки сборной Дании по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Б 93»
Игроки ФК «Фейеноорд»
Игроки ФК «Эксельсиор» Роттердам
Игроки ФК НАК Бреда
Игроки ФК «Малага»
Игроки ФК «Норшелланн»